4-DMAP ist die Abkürzung für:

 4-(Dimethylamino)pyridin, eine Chemikalie
 4-Dimethylaminophenol, eine Chemikalie (und Antidot bei Cyanidvergiftungen)

4DMAP